Campground Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Campground Mountain (Alabama)	
 Campground Mountain (New York)